Watt har flere betydninger:

 Watt – er en fysisk enhed for effekt
 Elektrisk effekt
 James Watt – skotsk opfinder
 Wat– helligt budhistisk område
 Watto – en person i Star Wars-sagaen
 Bjørn Watt Boolsen - dansk skuespiller